Henri Baruk 
 Stella Baruk (1932-), chercheuse française en pédagogie des mathématiques, auteur d'ouvrages consacrés à l'enseignement de cette discipline.

Homonymie de patronyme
Patronyme juif